Tritoniopsis kan syfta på:

 Tritoniopsis (djur) – ett släkte av snackor
 Tritoniopsis (växter) – ett släkte av växter